Le Prix Fieldhouse est remis annuellement par l'université McGill pour reconnaître la qualité exceptionnelle d'un professeur de la faculté des arts.

Lauréats 
 1984 - Ruth Wisse
 1984 - Robert Lecker
 1984 - John Thompson
 1984 - Curtis Cecil
 1985 - Michael Brecher
 1985 - Robert Vogel
 1986 - Charles Taylor
 1987 - Archibald Malloch
 1988 - James Tully
 1989 - Marguerite Deslauriers
 1990 - Peter Hoffmann
 1991 - B. Barry Levy
 1992 - Valentin J. Boss
 1993 - George Galavaris
 1995 - David C. Hensley
 1996 - Faith Wallis
 1997 - John A. Hall
 1998 - Michael Bisson
 1998 - Kay Sibbald
 1999 - Marianne Stenbaek
 2000 - Rex Brynen
 2001 - Heather Goad
 2003 - Michael Bristol
 2004 - Brian Lewis

Distinction au Québec
Université McGill